Аминта I (, ; VI — начало V вв. до н. э.) — македонский царь из династии Аргеадов, правивший во второй половине VI века до н. э. Первый из списка царей Древней Македонии, кто является несомненно исторической, а не легендарной личностью. Примерно в 513/510 году  признал верховную власть над Македонией империи Ахеменидов, породнился с влиятельными персидскими аристократами. Это позволило Аминте завоевать новые территории, обезопасить восточные границы своих владений.

При Аминте были установлены дипломатические отношения между Македонией и Афинами. Его сыном был царь Александр I, отдалённым потомком — Александр III, завоевавший Персию.

Происхождение. Начало царствования 
Аминта принадлежал к династии Аргеадов (в историографии также встречается название «Темениды»). Античные авторы причисляют этот род к Гераклидам. Исходя из сведений Геродота, которым современные антиковеды, как правило, доверяют, Аминта был праправнуком Аргея, правнуком Филиппа I, внуком Аэропа I и сыном Алкета I. В генеалогии, которую приводит Марк Юниан Юстин, сообщается, что Аминта наследовал Аэропу, но имя Алкета могло быть просто пропущено при сокращении оригинального текста Помпея Трога.

Аминта — первый царь Македонии, который является несомненно исторической, а не легендарной личностью. Точное время его жизни неизвестно. Исходя из данных «Хроники» Евсевия Кесарийского, воцарение Аминты может быть датировано 547 годом  Антиковед Ю. Керст датирует правление этого царя примерно 540—498 годами , Ю. Борза относит начало правления к последней трети VI века , а смерть царя — к началу V века  или, точнее, к 498/497 году. Гипотеза Н. Хэммонда о примерно 495 годе  как дате смерти Аминты не нашла поддержки у других учёных.

Царство Аминты представляло собой отсталую страну, окружённую варварскими народами, без больших городов и определённых границ, со столицей в Эгах. Македонский царь правил как первый среди равных племенных вождей. Его владения включали македонскую равнину с предгорьями, прибрежную равнину Пиерии у подножия Олимпа и, возможно, равнину Алмопии. Македоняне говорили, по-видимому, на одном из диалектов греческого языка, но при этом греки считали их варварами.

Взаимоотношения с персами 
Первые упоминания об Аминте в сохранившихся источниках связаны с событиями 513 или 510 годов . Сатрап персидского царя царей Дария I , возможно, находившийся с ним в близком родстве, воевал тогда во Фракии и потребовал от македонского царя «земли и воды». Аминта подчинился, то есть фактически признал себя подданным Дария. Геродот подробно описывает связанные с этим события. По его словам, послы Мегабаза во время устроенного Аминтой пира опьянели и начали вести себя оскорбительно по отношению к македонским женщинам; тогда сын царя Александр собрал молодых македонян и перебил послов. Сын Мегабаза Бубар, возглавивший следствие в связи с исчезновением посольства, был подкуплен и получил в жёны дочь Аминты Гигею, так что дело удалось замять. Римский историк II—III веков Марк Юниан Юстин передаёт свою версию событий, согласно которой Мегабаз, не дождавшись послов, отправил в Македонию войско во главе с Бубаром, но тот, «раньше чем началась война, влюбился в дочь Аминты, забыл о войне и, отложив всякую вражду, женился».

Большинство историков считает рассказы Геродота и Юстина патриотическим вымыслом, появившимся после того, как греки в ходе серии войн вытеснили персов с Балканского полуострова. Сыну Аминты Александру понадобилась репутация филэллина и давнего врага персов, а потому он сам или связанные с ним афинские информаторы Геродота могли придумать историю об убийстве послов; на самом же деле Македония, по-видимому, подчинилась Персии без каких-либо эксцессов. В то же время существует мнение, что между двумя государствами существовал союз, скреплённый браком и не обязательно предполагавший вассалитет. До 492 года  Македония могла вообще не находиться под персидским контролем. По альтернативной версии, персы оставили в царстве Аминты военный гарнизон и образовали из Фракии и Македонии сатрапию Скудра. Возможно, в промежутке между 510-ми и 492 годами  персы ушли из Македонии, в связи с чем наследнику Аминты Александру пришлось повторно присягать на верность царю царей во время похода Мардония.

Сближение с Персией способствовало территориальному росту Македонского царства. Благодаря тому, что персы разбили и переселили в Малую Азию пеонов, Аминта присоединил к своим владениям Амфакситиду, Анфемунт и некоторые территории на восточном берегу реки Аксий. К тому же он смог обезопасить восточные границы своего царства.

Современные историки считают, что возникший при Аминте персидский сюзеренитет стал основой для формирования Македонской державы. Зять Аминты Бубар какое-то время находился в Македонии в качестве доверенного лица царя царей. В его задачи входил в том числе контроль над торговыми путями по реке Аксий. Историки подчёркивают, что Македония сохраняла лояльность по отношению к персам: даже во время восстания ионийских греков Аминта оставался верным подданным персидского царя. В историографии существует и другое мнение (менее распространённое) — о том, что Аминта был филэллином, а союз с персами носил вынужденный характер.

Согласно Юстину, Аминта умер вскоре после того, как Бубар покинул Македонию. Историкам ничего неизвестно о дате этого события. Возможно, персидский вельможа покинул Балканский полуостров с началом Ионийского восстания (499 год ) Если предположение верно, то датировка смерти Аминты Евсевием Кесарийским (498 год ) правдива. Согласно современным оценкам, Аминта умер между 500 и 495 годами

Аминта и Афины 
Когда в 510 году  афиняне изгнали тирана Гиппия, то, согласно Геродоту, «царь Аминта предложил ему в дар город Анфемунт», от которого тот отказался. Это сообщение может быть истолковано по-разному: Аминта мог предложить Гиппию Анфемунт в управление или для поселения, либо, ещё по одной версии, он хотел завоевать этот город общими силами.

Историки видят в данном фрагменте свидетельство существования дипломатических отношений между Македонией и Афинами. Эти отношения могли возникнуть ещё при отце Гиппия Писистрате, который основал поселение Рекел в области Фермейского залива, то есть в непосредственной близости от владений Аминты. Не исключено, что, предлагая Гиппию Анфемунт, Аминта действовал не по частной инициативе, а по приказу персов, стремившихся заполучить рычаги влияния на Афины (в этом городе оставалось много друзей свергнутого тирана).

Установление внешних контактов предполагало также развитие торговых связей как с Грецией, так и с Персией.

Потомки 
В источниках упомянуты сын Аминты Александр, который наследовал отцу царский трон, и дочь Гигея. Александр продолжил дело отца по укреплению Македонского царства в условиях противостояния империи Ахеменидов и греческих полисов. Прямые потомки Аминты, среди которых был и Александр Великий, правили Македонией в V—IV веках  От брака Гигеи и Бубара родился сын, названный в честь деда Аминтой. Впоследствии Ксеркс I предоставил ему в управление один из подвластных персам городов (по разным версиям это могли быть Алабанда, Блауд, Алабастр).

По одной из версий сыном Аминты был царь Элимеи Арридей. Она основана на схолии к Фукидиду, в котором утверждалось, что элимиотский царь Дерда был двоюродным братом сыновей македонского царя Александра I Пердикки и Филиппа. Данная информация может обозначать, что отец Дерды, царь Элимеи Арридей, был братом, по всей видимости младшим, Александра I и сыном Аминты I. Также не исключена возможность брака между Арридеем и сестрой Александра, либо Александром и сестрой Арридея.

Личность 
О личности Аминты практически ничего не известно. При этом Марк Юниан Юстин пишет, что царь «широко прославился и собственной доблестью и исключительными дарованиями сына своего Александра».

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аргеады
Македонские цари
Правители Европы VI века до н. э.
Правители Европы V века до н. э.